Grzegorz Jerzy Ghica (Grzegorz Ghica I) – hospodar wołoski 1660-1664 i 1672-1673, zm. 1675
 Grzegorz Ghica II – hospodar mołdawski w latach 1726-1733, 1735-1739, 1739-1741 i 1747-1748 oraz wołoski w latach 1733-1735 i 1748-1752, zm. 1752
 Grzegorz Aleksander Ghica (Grzegorz Ghica III) – hospodar mołdawski 1764-1777 i 1774-1777 oraz wołoski 1768-1769, zm. 1777
 Grzegorz Dymitr Ghica (Grzegorz Ghica IV) – hospodar wołoski 1822-1828, zm. 1834
 Grzegorz Aleksander Ghica – książę mołdawski 1849-1853 i 1854-1856, zm. 1857